

Cinema 
 A casa per Natale (I'll Be Home for Christmas) – film del 1998 diretto da Ariene Sanford
 I'll Be Home for Christmas – film del 2016 diretto da James Brolin

Musica 
 I'll Be Home for Christmas – brano musicale
 I'll Be Home for Christmas – EP del 2014 di vari artisti